Hansfordiopeltopsis är ett släkte av svampar. Hansfordiopeltopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hansfordiopeltopsis